Vauxhall and I — студийный альбом английского музыканта Моррисси, вышедший в 1994 году, считается одной из лучших его работ, так же как Your Arsenal; Журнал Q включил его в десятку лучших альбомов 1994 года.. Релиз укрепил успех Morrissey в США. Его альбом вошёл в двадцатку лучших, а сингл с альбома The More You Ignore Me, the Closer I Get стал хитом. Также это был второй сольный альбом Morrissey, достигший первого места в британском чарте после Viva Hate.

Список композиций

Участники записи 
 Моррисси — Вокал, основной исполнитель
 Alain Whyte — Гитара
 Boz Boorer — Гитара
 Jonny Bridgewood — Бас
 Woodie Taylor — Ударные
 Greg Ross — Арт-директор
 Dean Freeman — Фотография
 Chris Dickie — Продюсер, звукорежиссёр
 Стив Лиллиуайт — Продюсер
 Danton Supple — Помощник звукорежиссёра

Примечания 

Альбомы Моррисси
Альбомы, спродюсированные Стивом Лиллиуайтом
Альбомы Parlophone
Альбомы Sire Records
Альбомы Reprise Records